Osoby
 Adam Józef Riedl (1896-1964) – polski wojskowy
 Adam Riedl (1916–1944) – polski wojskowy
 Alfred Riedl (ur. 1949) – austriacki piłkarz i trener
 Edmund Riedl (1854–1916) – kupiec, poseł na Sejm Krajowy X kadencji
 Edward Riedl (1874–1928) – polski wojskowy
 Feliks Wiktor Riedl (1850–?) – powstaniec styczniowy, zesłaniec, pamiętnikarz
 Jan Riedl (1910-1987) – polski lotnik, kapitan Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
 Rudolf Riedl (ur. 1907) – austriacki łyżwiarz szybki
 Tadeusz Riedl (ujednoznacznienie)
 Thomas Riedl (ur. 1976) – niemiecki piłkarz